Lennon steht für:

 Lennon (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lennon (Finistère), Gemeinde im Département Finistère, Frankreich
 Lennon (Album), Kompilationsalbum von John Lennon
 (4147) Lennon, Asteroid des Hauptgürtels
 Lennon-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis